De finale van de Europacup I van het seizoen 1981/82 werd gehouden op 26 mei 1982 in De Kuip in Rotterdam. Voor de zesde keer op rij won een Engelse club de finale. Aston Villa, dat voor de eerste keer de finale bereikte, versloeg het Duitse Bayern München met het kleinste verschil. Peter Withe scoorde in de tweede helft het enige doelpunt van de finale.

Wedstrijd

1982
Europacupvoetbal 1981/82
Europacup
Sportevenement in Rotterdam
Aston Villa FC
FC Bayern München